Evans Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Evans Run (Ohio)
 Evans Run (Pennsylvania), im Chester County
 Evans Run (West Virginia), im Berkeley County